Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et E.

Codes 
 UE, région Est supérieur, Ghana (ISO 3166-2)
 UE, Transeuropean Airlines (code AITA)
 UE, Uelzen, Allemagne (immatriculation automobile)
 UE, Užice, Serbie (immatriculation automobile)

Sigles et abréviations 
 UE, Union européenne
 Unité d'enseignement : voir Réforme Licence-Master-Doctorat.
 User Equipment, en téléphonie mobile

Autres sens 
 Ue, digramme utilisé dans certains alphabets.

Code
Sigle de 2 caractères
